John McDonnell, McDonell ou Macdonnell sont des noms pouvant désigner:

Hommes politiques
 (1728-1810), loyaliste de la Guerre d'indépendance des États-Unis
 (1768-1850), soldat, juge et figure politique du Haut-Canada
 (1780-1846), homme politique américain
 (1785-1812), britannique, aide-de-camp du général Isaac Brock
 (1854-1912), homme politique canadien
John McDonnell (né en 1951), homme politique britannique
 (né en 1956), homme politique néo-écossais
, stratège politique conservateur de Nouvelle-Écosse

Sportifs
 (né en 1938), entraîneur universitaire américain
 (né en 1965), joueur de football irlandais
, joueur de football irlandais

Arts et divertissement
, dramaturge et journaliste irlandais
, scénariste irlandais

Autres
 (1846-1921), juriste britannique
 (né en 1938), homme d'affaires et philanthrope américain
 (né en 1943), chef syndicaliste irlandais

Voir aussi

McDonnell, John